We're Here Because We're Here е осми студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Kscope. Работното заглавие на албума е Horizons. Заглавието е взето от песен, която съюзниците са пеели в окопите през първата световна война. От този албум, певицата Лий Дъглас е официален член на групата. Албумът се приема позитивно от критиците и дори е награден като „Прог албум на годината“ от списание Classic Rock.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара, клавиши, пиано, вокали
 Винсънт Кавана – вокали и китара
 Джон Дъглас – барабани, клавиши, китара
 Джейми Кавана – бас
 Лий Дъглас – вокали
 Лес Смит – клавиши

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2010 година
Албуми на Анатема